7-9-13 har flere betydninger:

 7-9-13 (film) – en dansk film fra 1934 af A.W. Sandberg.
 7-9-13 (album) – et Kim Larsen & Kjukken-album fra 2003.
 7-9-13 (talemåde)
 7.9.13 − en dansk dokumentarserie fra 2014.